Czerna peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Czerna, un village dans la powiat de Bolesławiec
 Czerna, un village dans la powiat de Głogów
 Czerna, un village dans la powiat de Środa Śląska

 dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Czerna, un village

 dans la voïvodie de Lubusz
 Czerna, un village dans la powiat de Żagań
 Czerna, un village dans la powiat de Żary